L'Homme bicentenaire, nouvelle d'Isaac Asimov.
 L'Homme bicentenaire, film de Chris Columbus tiré de la nouvelle ainsi que du roman Tout sauf un homme qui en est également tiré.
 L'Homme bicentenaire, recueil de nouvelles d'Isaac Asimov, contenant notamment la nouvelle du même nom.